Александр Лу () — тайваньский актёр, каскадер, постановщик боевых сцен, режиссёр.

Биография 
Александр Лу родился на Тайване, имя при рождении Ло Чанъань, также был известен под именем Александр Ло.

Александр Ло в 1978 году выиграл чемпионат тхэквондо, проходивший на Тайване, и вошел в кинобизнес после того, как его старший брат  представил его режиссёру , с которым сотрудничал.

Александр работал над многими фильмами о ниндзя, такими, как Ren zhe da jue dou (1987), Супер Ниндзя (1984), Shao Lin yu ren zhe (1983), Ninjas, Condors 13 (1987), и Hong men jue e zhe (1985). Он также работал над фильмами о Шаолине, такими как Shao Lin tong zi gong (1981) и известный Шаолинь против ламы (1983).

В 1984 Тай предложил сниматься Лу в девятичасовой эпопее Ren zhe da до (1986), и спустя некоторое время после окончания съёмок, этого эпического фильма, Александр перестал сниматься, но не прекращал работать в кино. Он долго сотрудничал с Робертом Таем, только теперь как постановщик боевых сцен, работал над такими фильмами как Кулак Легенды 2: Железные Телохранители (1996).

Он часто сотрудничал со своим хорошим другом, афроамериканским кикбоксером . Они или сражались вместе как «чёрно-азиатский дуэт», или стояли друг против друга как заклятые враги.

С марта 2005 года продолжает работать в кинобизнесе как режиссёр, снимает сериалы для местной станции общественного телевидения.

Семья 
Старший брат Тун Лан.

Творческий стиль

Псевдонимы 
 Александр Ло Рей в фильме 1980 года Шаолинь против ламы
 Александр Ло в фильмах Ren zhe da (1986) и (Shaolin Dolemite (video)) (1999)
 Алекс Ло в фильме Dadda Connection (1990)

Фильмография 
 1999 :en:Shaolin Dolemite — Принц Санада (в титрах указан как Alexander Lo)
 1994 Er shi yi hong se ming dan
 1993 '93 jie tou ba wang
 1993 Miao jie shi san mei
 1992 Dou gwai jung dung yun
 1990 Dadda Connection — Офицер полиции Алекс (в титрах указан как Alex Lo)
 1990 Mo huan zi shui jung
 1989 Feng huang wang zi
 1988 Ninja: The Battalion
 1987 Aloha, the Little Vampire
 1987 Мальчишки-кунгфуисты
 1987 Ninja Death — Tiger
 1987 Ниндзя и Стервятники — Брайан
 1987 Ren zhe da jue dou — Wing Ding
 1986 Ren zhe da — Wang Chi Chung (в титрах указан как Alexander Lo)
 1985 Мафия против Ниндзя — Джек До
 1985 USA Ninja — Джерри Вонг
 1984 Сила ниндзя — Джон
 1984 Wu seng
 1983 Шаолинь против ламы — Сун Юйтин
 1983 Шаолинь против ниндзя
 1982 Gui mian ren zhe
 1981 Shao Lin tong zi gong
 1981 The New South Hand Blows, North Kick Blows — Southern Fist Shen
 1981 Xin nan quan bei tui — Southern Fist
 1980 Mo gui ke xing
 1980 Шаолинь против Ламы — Принц (в титрах указан как Alexander Lo Rei)
 1979 Невероятная миссия Кунг-фу
 ???? Ninja in the Deadly Duel, Часть 1
 ???? Ninja in the Deadly Duel, Часть 2

Примечания 

Мастера боевых искусств